Кудзьо Йосіцуне (*九条 良経, 1169  —16 квітня 1206) — середньовічний японський державний діяч, поет періоду Хейан.
 Мінамото но Йосіцуне (*源義経; 1159 — 1189) — японський військовик, самурайський полководець, національний герой. 
 3178 Йосіцуне (3178 Yoshitsune) — астероїд головного поясу.